Ciulpan Nailevna Hamatova ( Чулпан Наил кызы Хаматова, Culpan Nail qızı Xamatova; n. 1 octombrie 1975, Kazan, RSSA Tătară, RSFSR, USSR) este o actriță de teatru și film, prezentatoare TV și activistă socială rusă. Este artistă a teatrului "Sovremennik" din Moscova începînd cu anul 1998. Una dintre fondatorii fundației de caritate "Dăruiește o viață".

Este artistă a poporului Federației Ruse (2012) și dublă laureată a premiului de Stat al Federației Ruse (2004, 2014).

Biografie 
Ciulpan s-a născut în familia de ingineri a lui Naili Ahmetovici Hamatov și Marina Galimullovna Hamatova. În traducere din limba tătară numele Ciulpan înseamnă "steaua zorilor". De etnie este tătară, cu toate acestea, nu posedă limba tătară. În tinerețe a adoptat creștinismul.

Fratele său mai mic, Samil Hamatov (n. 1985), de asemenea, este actor.

În 2014, la jocurile Olimpice de la Soci a fost una dintre cei care au purtat drapelul jocurilor Olimpice la ceremonia de deschidere.

Este pe locul al 14-lea în "top 100 cele mai influente femei din Rusia", conform revistei Огонёк, publicat în martie 2014.

Filmografie

Filme documentare 
 2008 — «Лирика» (к 75-летию поэта Андрея Вознесенского, режиссёр — Пётр Шепотинник) — участвует в фильме, читает стихотворение «Ты меня помнишь?»
 2011 — «Один…» (о Юрии Норштейне, режиссёр — Олеся Фокина) — закадровый текст
 2012 — «Хлеб для Сталина. Истории раскулаченных» (режиссёр — Иван Скворцов)

Dublarea 
 2012 — Арктика 3D
 2015 — Маленький принц — Роза (Марион Котийяр)

În videoclipuri 
 2012 — «Где мы летим» («ДДТ»)
 2013 — «Иди ко мне» («Ночные снайперы»)

Activitatea teatrală

Roluri în teatrul "Sovremennik" 
 1999 — «Три товарища» Э. М. Ремарка — Патриция Хольман
 2001 — «Три сестры» А. П. Чехова — Ирина
 2003 — «Мамапапасынсобака» Б. Срблянович — Андрия
 2004 — «Гроза» А. Н. Островского — Катерина
 2004 — «Голая пионерка» М. Б. Кононова — Маша Мухина
 2006 — «Антоний&Клеопатра. Версия» Олег Богаев, Кирилл Серебренников по мотивам Уильяма Шекспира — Клеопатра
 2008 — «Три сестры» А. П. Чехова — Маша
 2011 — «Враги: история любви» И. Б. Зингера — Маша
 2012 — «Скрытая перспектива» Дональда Маргулиса — Сара
 2013 — «Играем… Шиллера!» по пьесе Ф. Шиллера «Мария Стюарт» — Мария Стюарт
 2015 — «Двое на качелях» Уильяма Гибсона — Гитель Моска

Roluri în alte teatre 
 1995 — О. Михайлов, «Мечты маленького Робинзона» (Театр Луны п/р С. Проханова) — Пятница
 1995 — С. Проханов, «Фанта-инфанта» (Театр Луны п/р С. Проханова) — Фанта
 1996 — Г. Слуцки, «Поза эмигранта» (Театр А. Чехова) — Катя
 1997 — Б. Слэйд (англ.), «Чествование» (Театр А. Чехова) — Санни
 2000 — Ф. Гудрич, А. Хаккет, «Дневник Анны Франк» (РАМТ) — Анна Франк
 2003 — Шекспир «Двенадцатая ночь» (Perchtoldsdofer Sommerspiele, Австрия) — Виола
 2008 — В. Шукшин «Рассказы Шукшина» (Государственный театр наций) — 9 ролей
 2009 — Н. Карамзин «Бедная Лиза» (Государственный театр наций) — Лиза
 2011 — Ю. А. Стриндберг «Фрёкен Жюли» (Государственный театр наций) — Жюли
 2013 — У. Шекспир «Укрощение строптивой» (Государственный театр наций, реж.  Р. Феодори) — Катарина
 2016 — А. Адасинский «Мандельштам. Век-волкодав» (Гоголь-Центр, реж. А. Адасинский)
 2016 — А. П. Чехов «Иванов» (Театр Наций, реж. Т. Кулябин) — Анна Петровна

Voce 
 2001 — «Львиная доля»

Sunet 
 2000 — Русский бунт: Маша Миронова (Каролина Грушка)
 2005 — Аудиокниги: Спектакль по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»: Соня Мармеладова (2005 апрель)
 2006 — Девятый. Мультипликационный фильм.
 2008 — Про Федота-стрельца, удалого молодца: Маруся
 2010 — Аудиокнига Маленький принц: цветы

Recunoaștere și premii

Note

Legături externe
 Pagina oficială a lui Ciulpan Hamatova pe Facebook
 Группа Чулпан Хаматовой "ВКонтакте"
 Благотворительный Фонд Чулпан Хаматовой и Дины Корзун «Подари жизнь»
 Ciulpan Hamatova pe site-ul peoples.ru
 Ciulpan Hamatova, "Actori de film sovietic"
 Чулпан Хаматова, «Никакая власть не вылечит страну, которая находится в сомнамбулическом сне»
 Интервью Чулпан Хаматовой газете «Звёздный Бульвар»

Actrițe din secolul al XXI-lea
Actrițe din secolul al XX-lea
Decorați cu Ordinul Prieteniei al Rusiei
Nașteri pe 1 octombrie
Nașteri în 1975
Prezentatori de televiziune din Rusia
Ruși în viață
Tătari
Ruși de origine tătară